Фотис Иоаннидис (; 10 января 2000, Афины, Греция) — греческий футболист, нападающий клуба «Панатинаикос» и национальной сборной Греции.

Клубная карьера 
Иоаннидис — воспитанник клубов «Олимпиакос» (Халкида) и «Левадиакос». 24 октября 2017 года в поединке Кубка Греции против «Эгиниакоса» Фотис дебютировал за основной состав. 26 ноября в матче против «Астераса» он дебютировал в греческой Суперлиге. 30 октября 2018 года в поединке национального кубка против «Арис Авато» Фотис забил свой первый гол за «Девадиакос».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Панатинаикос»